Diese Liste nennt sämtliche Fußballspieler, die seit dem ersten offiziellen Auftritt, am 28. August 1920, in Länderspielen der spanischen Männer-A-Nationalmannschaft eingesetzt wurden. Angeführt werden die Anzahl der Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen, erzielte Tore sowie das erste und letzte bestrittene Match für die Nationalelf. In der Spalte „Turniere“ sind die WM-, EM- und Konföderationen-Pokal-Endrunden, sowie die Olympischen Spiele für A-Nationalmannschaften aufgelistet, bei denen der angeführte Spieler Teil des offiziellen Kaders war, selbst wenn dieser letztlich nicht eingesetzt wurde. In der Spalte „Vereine“ sind die Klubs aufgeführt, bei denen der Spieler unter Vertrag stand, als er eingesetzt wurde, wobei die Zahl in der Klammer die Anzahl der Länderspiele anzeigt, wenn der Fußballer als Nationalspieler bei mehr als einem Verein beschäftigt war.

Letzte Aktualisierung: Nach der WM 2022

Liste der Nationalspieler 

Legende

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 Sp = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen
 T = Tore

Besonderheit 
Die „Generalprobe“ vor der Europameisterschaft 2021 absolvierte am 8. Juni 2021 gegen Litauen die zu diesem Zeitpunkt aktuelle U21. Grund hierfür waren COVID-19-Infektionen der Spieler Sergio Busquets und Diego Llorente, welche eine Isolierung der Mannschaft zur Folge hatte.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der spanischen Fußballnationalmannschaft
 Liste der Trainer der spanischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 rfef.es – Website des spanischen Verbandes (spanisch)
 Statistische Auswertung der spanischen Nationalmannschaft. futbol.sportec.es (spanisch)
 Datenbank spanischer Nationalspieler ab 1929. bdfutbol.com (englisch)

Einzelnachweise 

Spanien
!
Nationalspieler